Svenssen ist der Familienname folgender Personen:

 Thorbjørn Svenssen (1924–2011), norwegischer Fußballspieler
 Torgny Svenssen (* 1951), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Swensen
 Svenson
 Svensson
 Swenson
 Svendsen